Az Úrvalsdeild 1938-as szezonja volt a bajnokság huszonnyolcadik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1938
Izland 1